Округ Минерал () — название четырёх округов в США.
 Минерал — в штате Западная Виргиния.
 Минерал — в штате Колорадо.
 Минерал — в штате Монтана.
 Минерал — в штате Невада.